Astros II — бразильская самоходная реактивная система залпового огня, разработанная фирмой . Принята на вооружение бразильской армией в 1983 году. Поставлялась в такие страны как Ангола, Бахрейн, Ирак, Малайзия, Катар, Саудовская Аравия.

Описание 

Пусковая установка смонтирована на базе грузового автомобиля повышенной проходимости, ходовая часть, выполненная по колёсной формуле 6×6.

В кабине размещается боевой расчёт из трёх человек: командир установки, наводчик и механик-водитель. Отличается модульной конструкцией что позволяет использовать реактивные снаряды и ракеты калибром от 127 мм до 300 мм.

Пусковая установка модульного типа позволяет снаряжать за несколько минут пакеты с реактивными снарядами разных калибров.

Также под это шасси разрабатывается крылатая ракета AV-300 MT с дальностью стрельбы 300 км.

На вооружении 
 
 
  — 20 Astros-2, по состоянию на 2010 год
 
  — 4 Astros-2, по состоянию на 2010 год
  — 30 Astros-2, по состоянию на 2012 год
  — 60 Astros-2, по состоянию на 2010 год

Примечания

Ссылки 

 Реактивная система залпового огня Astros-2
 РСЗО Astros II на сайте производителя
 «Авибрас» начинает разработку РСЗО «Астрос-2020» для СВ Бразилии

См. также 
  Торнадо-Г
  LARS-2
  LAR-160
  HIMARS
  LAROM
  Найза
  М-77 Огањ
  RM-70
  Type 89
  Bataleur
  Pampero

Реактивные системы залпового огня
Самоходная артиллерия по алфавиту
Оружие Бразилии